Ойконим

 Ак-Тачи — название до 1948 года села Фурмановка в Бахчисарайском районе Крыма
 Ак-Тачи — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма